Příjmení Grenier [greňjé] nosí více významných osobností:

 Adrian Grenier (* 1976) – americký zpěvák, herec, producent a hudebník
 Clément Grenier (* 1991) – francouzský fotbalový záložník a reprezentant
 Nicolas Grenier (* 1975) –  francouzský básník a esejista